JOC se može odnositi na:

 Journal of Organic Chemistry, časopis
 JOC Group Inc., preduzeće